Сенендедж:

 Сенендедж — город на западе Ирана, административный центр провинции Курдистан.
 Сенендедж — одна из 9 областей (шахрестанов) иранской провинции Курдистан.